Den sorte prins kan henvise til flere personer:

 Personer med dette kaldenavn.
 Edvard, den sorte prins (1330–1376) – engelsk pris.
 Naresuan (1555–1605) – konge af Thailand
 Junio Valerio Borghese (1906–1974) – italiensk adelig and militær leder